Николинци (, ) — село в Сербии, в общине Алибунар, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1240 жителей (по переписи населения 1991 года — 1634 жителя).

Демография 
В селе Николинци, по переписи 2002 года проживали 986 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,1 года (39,7 лет у мужчин и 44,2 года у женщин). В селе есть 408 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,04.

Николинци главным образом населены румынами. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Воеводины